Погорелое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Погорелое — упразднённая деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Погорелое — упразднённая деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Погорелое — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Погорелое — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Погорелое — деревня в Глусском районе Могилёвской области.
 Погорелое — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Погорелое — деревня в Можайском районе Московской области.
 Погорелое — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Погорелое — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Погорелое — посёлок в Спасском районе Рязанской области.
 Погорелое — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Погорелое — деревня в Фировском районе Тверской области.

Украина 
 Погорелое — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Погорелое — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Погорелое — до 1960 г. название села Озерянка в Барановском районе Житомирской области.
 Погорелое — до 1960 г. название села Дружбовка в Коростенском районе Житомирской области.
 Погорелое — до 1966 г. название села Приветное в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Погорелое — до 1966 г. название села Ялиновка в Летичевском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Николо-Погорелое
 Погорелое Городище
 Погорелово
 Прогорелое